Hradzen ist der deutsche Name mehrerer tschechischer Gemeinden:

 Hradec u Stoda im Okres Plzeň-jih
 Hradce im Okres České Budějovice